Passeri – sottordine di uccelli passeriformi

Persone
 Alvaro Passeri – regista e creatore di effetti speciali italiano
 Cinzio Passeri Aldobrandini – cardinale italiano
 Giorgia Passeri – conduttrice televisiva italiana
 Giovan Battista Passeri – studioso ed erudito italiano
 Giovan Giacomo Passeri – religioso italiano
 Giovanni Battista Passeri – pittore italiano
 Giuseppe Passeri – pittore italiano, nipote di Giovan Battista
 Marcello Passeri – cardinale e arcivescovo italiano
 Marco Antonio Passeri noto come Gènua – filosofo italiano

Altro 
 Passeri (Þrestir) – film del 2015 diretto da Rúnar Rúnarsson